Посе́вкино — село в Грибановском районе Воронежской области.

Является административным центром Посевкинского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. К. Маркса,
 ул. Кооперативная,
 ул. М. Горького,
 ул. Н. Крупской,
 ул. Набережная,
 ул. Октябрьская,
 ул. Проезжая,
 ул. Свободы,
 ул. Советская.

Люди, связанные с селом 

 Вышеславцев, Аркадий Сергеевич (1819—1889) — русский писатель, художник-график, кинолог, охотник, конезаводчик.
 Кованев, Иван Фёдорович (1910, Посевкино — 2005) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Посевкино (село)

Посевкино